Kádár László (1908–1989) földrajztudós, geomorfológus
 Kádár László (?) kémikus
hasonló néven
 Kádár László Gábor (1927–1986) ciszterci szerzetes, veszprémi püspök, majd egri érsek